Das Dameneinzel der Australian Open 1970 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Titelverteidigerin war Margaret Court. Das Finale bestritten Margaret Court und Kerry Melville, das Court in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1970